Mistrzostwa Europy w Curlingu 1975 odbyły się między 11 a 14 grudnia 1975 we francuskim Megève w Palais des Sports.

Były to pierwsze zawody wyłaniające mistrzów Europy. W zawodach triumfowały Szkotki (Betty Law), które w finale pokonały  7:8 Szwedki (Elisabeth Branäs), konkurencję panów zwyciężyli Norwegowie (Knut Bjaanaes) przed Szwedami (Kjell Oscarius). W rywalizacji uczestniczyło 15 drużyn, z 8 krajów – Dania wystawiła tylko zespół męski.



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Finał

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 7.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7. 

1 - Mecz nie odbył się, ponieważ była to ostatnia sesja spotkań a niezależnie od wyniku było wiadomo, że w finale spotkają się właśnie te drużyny.

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Finał

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 7.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Bibliografia 
 
 

1975 w curlingu
1975 we Francji
1975
Zawody sportowe we Francji
Curling we Francji